M18, M-18 ou M.18 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Domaine militaire et armes 
 M-18 un avion construit par Miassichtchev, selon l'article Tupolev Tu-160 Blackjack ;
 M18 Hellcat, un ancien char de combat américain durant la Seconde Guerre mondiale ;
 M18A1 Claymore, une mine anti-personnel utilisée par l'armée américaine ;
 M-18 Oganj, un lance-roquettes multiple automoteur serbe ;
 Macchi M.18, un hydravion militaire italien.

Sciences 
Astronomie
 M18, un amas ouvert découvert par Charles Messier en 1764 constitué d'une vingtaine d'étoiles et situé dans la constellation du Sagittaire.

Médecine
 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique 
 PZL-Mielec M-18 Dromader, un avion agricole polonais.

Autoroutes
  Autoroute britannique M18 reliant Rotherham à Goole ;
  Autoroute irlandaise M18 reliant Limerick à Galway ;
  Autoroute russe M18, ancien nom de la  route régionale R21 ;
  Autoroute ukrainienne M18 reliant Kharkiv à Dnipropetrovsk.

Routes
  Route serbe M18 reliant Zrenjanin à frontière roumaine ;
  Route ukrainienne M18 reliant Kharkiv à Yalta.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres